La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2001-2002 (abbreviata in Prva liga FBiH 2001-2002) è stata la seconda edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2002-2003.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2001-2002
 Prva liga Republike Srpske 2001-2002
 Kup Bosne i Hercegovine 2001-2002

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Sito della Federazione FBiH
 sportsport.ba

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine